

Acronimi 
 YTN  – canale televisivo sudcoreano all-news

Codici 
 YTN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Riviere Au Tonnerre (Canada)